La nona sinfonia (Schlußakkord) – film del 1936 diretto da Douglas Sirk
 Schlußakkord – film del 1960 diretto da Wolfgang Liebeneiner